Професіональна футбольна група А 1957 — 33-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ботев (Варна) протягом сезону мав назву СКНА (Варна).
2. Перед початком сезону клуб Червено знаме змінив назву на Марек.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1957
Болгарія